|-
| 112901 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112902 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112903 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112904 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112905 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112906 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112907 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112908 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112909 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112910 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112911 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112912 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112913 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112914 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112915 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112916 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112917 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112918 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112919 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112920 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112921 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112922 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112923 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112924 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112925 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112926 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112927 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112928 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112929 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112930 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112931 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112932 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112933 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112934 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112935 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112936 - || || 1 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112937 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112938 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112939 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112940 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112941 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112942 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112943 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112944 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112945 - || || 2 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112946 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112947 - || || 3 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112948 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112949 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112950 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112951 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112952 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112953 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112954 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112955 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112956 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112957 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112958 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112959 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112960 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112961 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112962 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112963 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112964 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112965 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112966 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112967 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112968 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112969 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112970 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112971 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112972 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112973 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112974 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112975 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112976 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112977 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112978 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112979 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112980 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112981 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112982 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112983 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112984 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112985 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112986 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112987 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112988 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112989 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112990 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112991 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112992 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112993 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112994 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112995 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112996 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112997 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112998 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112999 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113000 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2